JRA kan syfta på:

JRA –  en väpnad vänstergrupp i Japan, se Japanska röda armén
jra – ISO 639-3-kod för jarai
JRA – en skämtsam armé för Republiken Jamtland, se Jämtländska Republikanska Armén